Christian Meyer (ur. 22 października 1977 w Orkdal) – norweski skoczek narciarski, trener.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1998/1999, kiedy zajął 31. miejsce w klasyfikacji generalnej. W następnych sezonach startował wyłącznie w zawodach Pucharu Kontynentalnego. Po raz ostatni wystąpił w sezonie 2003/2004 w Braunlage, gdzie zajął 36. miejsce.

Od sezonu 2010/2011 jest trenerem norweskiej reprezentacji kobiet w skokach narciarskich. Zastąpił na tym stanowisku Frode Håre.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 93.
 sezon 1998/1999: 31.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1998/1999 – 20.

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1996/1997: 49.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1993/1994: 210.
 sezon 1994/1995: 73.
 sezon 1995/1996: 59.
 sezon 1996/1997: 39.
 sezon 1997/1998: 99.
 sezon 1999/2000: 141.
 sezon 2001/2002: 257.
 sezon 2002/2003: 62.
 sezon 2003/2004: 93.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na oficjalnej stronie FIS

Norwescy skoczkowie narciarscy
Norwescy trenerzy skoków narciarskich
Urodzeni w 1977